DPA steht für:

 D-Penicillamin
 Danske Populærautorer
 Data Processing Agreement, eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung, siehe auch Datenschutz-Grundverordnung
 Dayton Peace Accord ein Rüstungskontrollabkommen
 Demokratische Partei der Albaner
 Departamento de Produção Animal
 Department of Political Affairs des UN-Sekretariats
 Deutsch-Polnische Aggression erste Musikband von Loveparade-Gründer Dr. Motte
 Deutsche Post Ausland (Programmdialogeingabe für Frachtführer), siehe DHL
 Deutscher Personalausweis, eine amtliche Abkürzung in der DDR bis in die 1970er-Jahre für den Personalausweis
 Deutsches Patentamt, bis 1998 Name des heutigen Deutschen Patent- und Markenamts
 Dienstpostenausbildung, siehe auch die Grundausbildung der Deutschen Bundeswehr
 Differential Power Analysis, eine kryptoanalytische Methode, siehe Seitenkanalattacke
 Dipartimento di Progettazione Aeronautica
 Diphenylamin, einen Giftstoff
 9,10-Diphenylanthracen, einen chemischen Leuchtstoff
 Diplomprüfungsausschuss
 Docosapentaensäure, eine ungesättigte essentielle Fettsäure, die ein ω-3- und ein ω-6-Isomer bildet
 DPA Microphones, einen dänischen Hersteller von Mikrofonen
 Bahnhof Freital-Potschappel (DS100-Code)

dpa in Kleinbuchstaben steht als Abkürzung für:
 Deutsche Presse-Agentur
 displacements per atom (Verlagerungen pro Atom), eine Maßeinheit für den durch Strahlung erzeugten Versetzungsschaden in Werkstoffen

DPa steht für:
 DPa (Inschrift), die Abkürzung einer Inschrift von Dareios I. 

Siehe auch:
 DPa (Inschrift), Inschrift von Dareios I

Abkürzung